Verdensmesterskabet i landevejscykling 2018 fandt sted 22. til 30. september 2018 i Innsbruck i Østrig.

Program

Resultater

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger